Садо́вое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Садовое — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Садовое — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Садовое — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Садовое — село в Актюбинской горадминистрации Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Садовое — село в Аксуском районе Алматинской области, упразднено в 2000-е годы.
 Садовое — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Садовое — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, Макаровский сельский округ.
 Садовое — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, Мичуринский сельский округ.
 Садовое — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Садовое — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Садовое — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Садовое — село в Костанайском районе Костанайской области.
Садовое — до 2018 г. название села Теректи в Саркандском районе Алматинской области.
 Садовое — прежнее название села Дихан Сарыагашского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Садовое — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Садовое — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
 Садовое — село в Московском районе Чуйской области.
 Садовое — село в Сокулукском районе Чуйской области.
 Садовое — село в Чуйском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Садовое — село и коммуна в муниципии Бельцы.

Россия 
Адыгея
 Садовое — село в Красногвардейском районе.

Амурская область
 Садовое — село в Благовещенске.
 Садовое — село в Ивановском районе.
 Садовое — село в Тамбовском районе.

Астраханская область
 Садовое (до 2014 г. — Грачи)— село в Ахтубинском районе.

Волгоградская область
 Садовое — село в Быковском районе.

Воронежская область
 Садовое — село в Аннинском районе.

Дагестан
 Садовое (до 2015 г. — Советское) — село в Кизлярском районе.
 Садовое — село в Хасавюртовском районе.

Еврейская Автономная область
 Садовое — село в Октябрьском районе.

Калининградская область
 Садовое — посёлок в Багратионовском районе.
 Садовое — посёлок в Илюшинском сельском поселении Нестеровского района.
 Садовое — посёлок в Чистопрудненском сельсовете Нестеровского района.
 Садовое — посёлок в Красноярском сельском поселении Озерского района.
 Садовое — посёлок в Новостроевском сельском поселении Озерского района.
 Садовое — посёлок в Черняховском районе.

Калмыкия
 Садовое — село в Сарпинском районе.
 Садовое — исчезнувшее село в Яшалтинском районе.
Садовое — с 1946 по 1961 г. название села Кегульта в Кетченеровском районе.

Карачаево-Черкесия
 Садовое — село в Адыге-Хабльском районе.

Краснодарский край
 Садовое — село в Туапсинском районе.

Курганская область
 Садовое — село в Кетовском районе.

Омская область
 Садовое — село в Таврическом районе.

Пензенская область
 Садовое — село в Наровчатском районе.

Приморский край
 Садовое — название села Садовый Пограничного района с 2002 по 2011 год.

Ростовская область
 Садовое — село в Ремонтненском районе.

Саратовская область
 Садовое — село в Красноармейском районе.

Ставропольский край
 Садовое — село в Александровском районе.
 Садовое — село в Арзгирском районе.
 Садовое — село в Предгорном районе.

Ульяновская область
 Садовое — село в Новоспасском районе.

Хабаровский край
 Садовое — село в Вяземском районе.

Чечня
 Садовое — село в Грозненском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Садовое — село в Кировском районе.
 Садовое — село в Нижнегорском районе.

Украина 
Винницкая область
 Садовое — посёлок в Казатинском районе.
 Садовое — село в Литинском районе.

Днепропетровская область
 Садовое — село в Апостоловском районе.
 Садовое — село в Криворожском районе.
 Садовое — село в Пятихатском районе, упразднено в 1988 г.
 Садовое — село в Синельниковском районе.
 Садовое — село в Софиевском районе.
 Садовое — село в Томаковском районе.

Донецкая область
 Садовое — село в Амвросиевском районе.
 Садовое — село в Никольском районе.
 Садовое — посёлок в Шахтёрском районе.

Житомирская область
 Садовое — село в Коростышевском районе.

Запорожская область
 Садовое — посёлок в Мелитопольском районе.
 Садовое — село в Михайловском районе.
 Садовое — село в Новониколаевском районе.
 Садовое — село в Токмакском районе.

Киевская область
 Садовое — посёлок в Барышевском районе.
 Садовое — местность Киева, расположенная между Чоколовкой, Турецким городком и аэропортом

Кировоградская область
 Садовое — село в Бобринецком районе.
 Садовое — село в Гайворонском районе.

Николаевская область
 Садовое — село в Арбузинском районе.
 Садовое — упразднённое в 1999 году село, Казанковский район
 Садовое — посёлок в Снигирёвском районе.

Одесская область
 Садовое — село в Арцизском районе.
 Садовое — село в Белгород-Днестровском районе.
 Садовое — село в Березовском районе.
 Садовое — село в Окнянском районе.
 Садовое — село в Татарбунарском районе.

Полтавская область
 Садовое — село в Хорольском районе.

Ровненская область
 Садовое — село в Гощанском районе.

Сумская область
 Садовое — село в Белопольском районе.
 Садовое — село в Роменском районе.

Тернопольская область
 Садовое — село в Монастыриском районе.

Харьковская область
 Садовое — село в Близнюковском районе.
 Садовое — посёлок в Красноградском районе.
 Садовое — село в Купянском районе.
 Садовое — село в Лозовском районе.

Херсонская область
 Садовое — село в Белозёрском районе.
 Садовое — посёлок в Голопристанском районе.
 Садовое — село в Новотроицком районе.

Хмельницкая область
 Садовое — село в Деражнянском районе.
 Садовое — село в Новоушицком районе.
 Садовое — село в Чемеровецком районе.

Черниговская область
 Садовое — село в Нежинском районе.
 Садовое (до 2016 г. — Чапаевка) — посёлок в Менском районе.

См. также 
Большое Садовое
Малое Садовое
Садовое сельское поселение
 Садовое кольцо
 Садовая
 Садовый